Sus
Sus, género de mamíferos da família dos Suídeos que inclui o porco doméstico e o javali;
Sus (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

SUS
Single UNIX Specification
Interruptor unilateral de silício
Sistema Único de Saúde, os serviços de saúde pública no Brasil.

Desambiguações de siglas